Le terme Route 3 peut désigner plusieurs routes :

Amérique

États-Unis 
 U.S. Route 3

Canada 
 Route 3 au Manitoba
 Route 3A au Manitoba
 Route 3 au Nouveau-Brunswick
 Route 3 en Nouvelle-Écosse
 Route 3 en Ontario
 Route 3 en Terre-Neuve-et-Labrador
 Route 3A en Terre-Neuve-et-Labrador
 Route 3 aux Territoires du Nord-Ouest

Bolivie 
 Route 3

Paraguay 
 Route 3

Uruguay 
 Route 3

Asie 
 Route asiatique 3

Europe 
 Route européenne 3
 Route européenne 003

Allemagne 
 Route fédérale 3 ()

Andorre 
 Route principale 3

France 
 Autoroute A3
 Route nationale 3
 Route départementale 3 dans certains départements

Hongrie 
 Route principale 3

Lituanie 
 Route magistrale 3

Suisse 
 Route principale 3

Voir aussi